Ландин:

 Ландин — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Ландин, Иван Алексеевич (1897—1937) — участник Гражданской войны, дважды Краснознамёнец.
 Ландин, Луис Анхель (род. 1985) — мексиканский футболист, нападающий.
 Ландин, Магнус (род. 1995) — датский гандболист.
 Ландин, Майк (род. 1984) — американский хоккеист, защитник.
 Ландин, Никлас (род. 1988) — датский гандболист.